Escuela de formación musical de grado medio del municipio español de Moguer, inaugurada el 8 de enero de 2011 por Raphael.

El edificio
Se sitúa en la calle Eulalia Ruiz de Clavijo, número 1. El Liceo de la Música de Moguer es un edificio de dos plantas que dispone de un auditorio-salón de actos con capacidad para más de un centenar de personas, así como con una docena de aulas de formación. Cada una de estas salas está dedicada a grandes compositores como Falla, Bach, Mozart, Beethoven, o Vivaldi, entre otros genios de la música. También dispone de sala de profesores, vestíbulo, sede social, aseos, zona de administración o almacenes. La tematización de cada una de las salas ha sido elaborada por los propios alumnos del liceo. Todas las aulas están insonorizadas para que el centro pudiera ser homologado como centro de formación musical de grado medio por el Ministerio de Educación de España.

Véase también 
 Moguer

Enlaces externos 
 Más de 600 alumnos se forman en el Liceo de la Música de Moguer Web diario Huelva Ya (20/10/2016) .
 Raphael apadrina El Liceo de la Música de Moguer Web Canal Sur Andalucía TV (11/01/2011)
 Raphael inaugura el nuevo Liceo de la Música de Moguer Web El Mundo (11/01/2011)

Escuelas de música de Andalucía
Arquitectura de Moguer